Ryo Fukuda (Japans: 福田良 Fukada Ryō) (Fukuoka, 26 juni 1979) is een Japans autocoureur die in 2005 deelnam aan de allereerste A1GP-race voor A1 Team Japan.

A1GP resultaten

Japans autocoureur